SECR steht als Abkürzung für:
 South Eastern and Chatham Railway, ehemalige Eisenbahngesellschaft in Großbritannien
 South East Central Railway, Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft, siehe Indian Railways #Regionalgesellschaften

Abkürzung